Большая Кузя — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Кузя — село в Чойском районе Республики Алтай.
 Большая Кузя — деревня в Осинском районе Пермского края.